Vergif, een stof die een schadelijke invloed heeft op een organisme
 Graphics interchange format, een bestandsindeling voor het opslaan van afbeeldingen in digitale vorm